YLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lebel-sur-Quevillon (Québec), (Canada)